Хуко́у () — крупнейший водопад на реке Хуанхэ, второй по величине водопад Китая, после водопада Хуангуошу.

Высота водопада — 20 м, ширина — 250 м. Находится на границе провинций Шаньси и Шэньси.

Участки водопада Хукоу с быстрым течением имеют высокий гидроэнергетический потенциал. Активно посещается туристами, в том числе и в зимнее время, когда водопад полностью замерзает.

Примечания 

Водопады Китая
Хуанхэ